Zum Begriff Ṣirāṭbrücke siehe:

 as-Sirāt
 Totengericht#Islam